Distretto di Musakhel – distretto dell'Afghanistan
Distretto di Musakhel – distretto del Pakistan